Sprint peut renvoyer à :

Sport 

 sprint (athlétisme), ensemble d'épreuves de course à pied
 sprint (cyclisme), derniers instants d'une course cycliste, lorsque les coureurs accélèrent pour passer en tête la ligne d'arrivée
 Sprint Cup Series, épreuve du Nascar
 Miroir Sprint, magazine sportif
 Triumph Sprint, motocyclette
 Vespa Sprint, un modèle de Vespa.

Affaires et gestion 

 SPRINT, méthode d'analyse de risque
 Design sprint, méthode de conception rapide de produit innovant

Informatique et télécommunication 

 sprint (développement logiciel), effort conjoint de programmation
 SPRINT, méthode d'analyse de risque
 Sprint Corporation, entreprise de télécommunications américaine
 Sprint, jeu vidéo publié par Atari

Autres 

 Sprint (missile anti-missile), missile américain